Первенство МХЛ в сезоне 2015/2016 — пятый розыгрыш Первенства Молодёжной хоккейной лиги.

Из-за сокращения числа команд в Чемпионате МХЛ в сезоне 2015/16 ожидалось увеличение количества команд в Первенстве МХЛ за счет исключенных из Чемпионата клубов. Однако этого не случилось. 27 команд первенства будут поделены на две конференции по географическому принципу: западную и восточную.

Формат сезона 
Команды внутри своих конференций проводят с каждым по 4 матча: 2 дома и 2 в гостях. С командами из других конференций матчи не проводятся. Итого, команды западной конференции сыграют по 52 игры, а восточной — по 48 матчей.

За победу в основное время присуждается 3 очка, за победу в овертайме или серии буллитов дается 2 очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — 1 очко, а за поражение в основное время команде ничего не дается.

Клубы 
В сезоне 2015/2016 лигу покинули большое количество команд: ХК «Дмитров», «Ракета» Саров, «Молния» Рязань, «Кристалл» Электросталь, «Клин Спортивный», "Юниор-Спутник Нижний Тагил, «Алтайские Беркуты» Барнаул, «Молот» Пермь, «Ангарский Ермак» Ангарск, «Кристалл-Юниор» Саратов, «Жальгирис» Электренай, Литва, «Динамо-Раубичи» Минск, Белоруссия, «Платина-Кишинёв» Тирасполь, Молдавия.

В нынешнем сезоне были включены новые команды: «СКА-Карелия» Кондопога, «Юниор» Курган, «Челны» Набережные Челны, «Юность» Минск, Белоруссия, «Алтай» Усть-Каменогорск, Казахстан.

Команда «Елец» была переименована в «МХЛ Липецк».

Кубок Поколений 
Кубок Поколений-2016 прошёл 30 января в Набережных Челнах

Таблица 
по состоянию 29.02.2015

Западная конференция

Восточная конференция 

 * Полужирным шрифтом выделены команды обеспечившие себе выход в плей-офф

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев: «Тверичи» 12:3 «ХК Белгород» (24.02.16)
 Самая крупная «сухая» победа хозяев: «СКА-Варяги» 11:0 «Драгуны» (13.09.15); «ХК Россошь» 11:0 «Тверичи» (08.12.15); «Дизелист» 11:0 «Драгуны» (11.02.2016)
 Самая крупная победа гостей: «Драгуны» 1:10 «ХК Белгород» (24.12.15)
 Самая крупная «сухая» победа гостей: «Красноярские Рыси» 0:7 «ХК Челны» (08.10.15)
 Самый результативный матч: «Мечел» 9:8 «Прогресс» (16.09.15)
 Победная серия: «Россошь» — 12 матчей
 Проигрышная серия: «Драгуны» — 17 матчей

Плей-офф

Сетка

1/8 финала

Восточная конференция 
 «Горняк» Учалы — «Батыр» Нефтекамск 3 : 1 (4:2, 2:1, 5:6, 4:3 ОТ)
 «Мечел» Челябинск — «Красноярские Рыси» Красноярск 2 : 3 (3:2 Б, 3:2, 1:6, 2:5, 2:6)
 «Юниор-Спутник» Нижний Тагил — «Комета» Самара 3 : 0 (5:2, 1:0, 3:2)
 «Спутник» Альметьевск — «Челны» Набережные Челны 2 : 3 (2:1 Б, 5:3, 0:1, 1:3, 1:4)

Западная конференция 
 «Россошь» Россошь— «МХК Липецк» Липецк 3 : 1 (6:2, 7:2, 2:3, 6:3)
 «Дизелист» Пенза — «Зеленоград» Зеленоград 3 : 0 (1:0 ОТ, 6:3, 1:0 Б)
 «Локо-Юниор» Ярославль — «Тверичи» Тверь 3 : 0 (3:1, 5:3, 7:4)
 «Юность» Минск — «СКА-Варяги» п.им. Морозова 3 : 0 (6:1, 5:1, 3:2)

1/4 финала

Восточная конференция 
 «Горняк» Учалы — «Красноярские Рыси» Красноярск 3 : 1 (4:1, 2:4, 3:2, 5:3)
 «Юниор-Спутник» Нижний Тагил — «Челны» Набережные Челны 1 : 3 (0:3, 0:3, 3:1, 0:4)

Западная конференция 
 «Россошь» Россошь — «Дизелист» Пенза 3 : 0 (1:0 Б, 3:2 Б, 5:1)
 «Локо-Юниор» Ярославль — «Юность» Минск 3 : 1 (2:1, 3:2, 1:4, 2:1)

1/2 финала 
 «Горняк» Учалы — «Челны» Набережные Челны 3 : 0 (3:1, 7:2, 5:1)
 «Россошь» Россошь — «Локо-Юниор» Ярославль 3 : 0 (3:1, 4:0, 4:2)

Матч за 3-е место 
 «Локо-Юниор» Ярославль — «Челны» Набережные Челны 1 : 1 (2:5, 3:0)

Финал 
 «Россошь» Россошь — «Горняк» Учалы 0 : 3 (3:5, 2:4, 2:4)

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Молодёжная хоккейная лига
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее